Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Junon, d'après la déesse du même nom :

le HMS Junon, une frégate de 36 canons capturée aux Français en 1809 et reprise par ceux-ci la même année ;
le HMS Junon, un navire de cinquième rang de 38 canons capturé en 1810 aux Français sous le nom de Bellone. Elle est démolie en 1817.

Voir aussi

Source 

Junon